Thomas Baring kan syfta på:

* Thomas Baring, 2:e baronet (1772–1848), brittisk parlamentsledamot
 Thomas Baring (1799–1873), brittisk parlamentsledamot
 Thomas Baring, 1:e earl av Northbrook (1826–1904), engelsk statsman
 Thomas Baring (1831–1891), brittisk parlamentsledamot